est la formule brute de plusieurs isomères.

 noradrénaline, numéro CAS , racémique
 (D)-noradrénaline, numéro CAS 
 (L)-noradrénaline, numéro CAS 
 pyridoxine, numéro CAS 
 6-hydroxydopamine, numéro CAS